Ви́льча — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Вильча — деревня в Лунинецком районе Брестской области.
 Вильча — деревня в Житковичском районе Гомельской области.
 Вильча — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Украина 
 Вильча — посёлок городского типа в Полесском районе Киевской области, упразднён в 1999 г.
 Вильча — посёлок городского типа в Волчанском районе Харьковской области.